Семендяево — название населённых пунктов в России:

 Семендяево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Семендяево — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Семендяево — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Семендяево — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Семендяево — село в Калязинском районе Тверской области.
 Семендяево — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Семендяево — деревня в Любимском районе Ярославской области.